Один день Ивана Денисовича:
 «Один день Ивана Денисовича» — рассказ Александра Солженицына.
 «Один день Ивана Денисовича» — английско-норвежская экранизация 1970 года.
 «Иван Денисович» — российская экранизация 2021 года.
 «Один день Ивана Денисовича» — опера А. В. Чайковского по мотивам рассказа Александра Солженицына.
 «Один день Ивана Денисовича» — песня группы Гражданская Оборона из альбома «Так закалялась сталь».